Złota Góra ist ein polnischer Ortsname:

 Złota Góra (Nidzica), nach 1945 zunächst Wujewko, Ort im Powiat Nidzica, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Wujewken, 1938 bis 1945 Goldberg im Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Złota Góra (Skomlin), Ort im Powiat Wieluński, Woiwodschaft Łódź
 Złota Góra (Belsk Duży), Ort im PowiatGrójecki, Woiwodschaft Masowien
 Złota Góra (Łyse), Ort im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien
 Złota Góra (Konarzyny), Ort im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Złote Góry